Woolston – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Cheshire
 Woolston – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Devon
 Woolston – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Hampshire
 Woolston – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Kornwalii
 Woolston (Oswestry Rural) – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Shropshire
 Woolston (Sampford Brett) – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Somerset
 Woolston (South Somerset) – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Somerset
 Woolston (Stogursey) – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Somerset
 Woolston (Wistanstow) – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Shropshire